Венда — власна назва.

Топоніми

Венда-ду-Піньєйру — парафія.
 Венда-Нова (Амадора) — парафія.

Інша 
 Венда (народ) — південноафриканський народ.
 Венда (мова) — мова народу венда.